Меса Пиноса има више значења:

 Меса Пиноса (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Пиноса (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику